Хунта де лос Риос, Лас Хунтас има више значења:

 Хунта де лос Риос, Лас Хунтас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хунта де лос Риос, Лас Хунтас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику